Josani se poate referi la:

 Localități din România
 Josani (), sat din comuna Căbești (), județul Bihor
 Josani (), sat din comuna Măgești (), județul Bihor
 Josani (), sat din comuna Pestișu Mic (), județul Hunedoara

Vezi și 
 Joseni
 Josan, Josanu
 Suseni
 Viorica Susanu (* 1975, Galați), o canotoare română

Toponime românești